

Letteratura 
 First Light: The Search for the Edge of the Universe – saggio di Richard Preston del 1987
 First Light: The Story of the Boy Who Became a Man in the War-Torn Skies Above Britain – libro di Geoffrey Wellum del 2002
 First Light – romanzo di Rebecca Stead del 2007

Musica 
 First Light – gruppo musicale inglese
 First Light – album di Freddie Hubbard del 1971
 First Light – album dei Family of Mann del 1973
 First Light – album di Richard Thompson e Linda Thompson del 1978
 First Light – album di Paul Hardcastle del 1997
 First Light – album degli Wishbone Ash del 2007
 First Light – extended play degli Easy Star All-Stars del 2011
 First Light – album degli Enid del 2014

Televisione 
 Prima luce (First Light) – episodio della prima stagione della serie televisiva Cloak & Dagger

Videogiochi 
 Infamous: First Light – espansione del videogioco Infamous: Second Son uscita nel 2014